Jatrofa se puede referir a:
 Cualquier especie del género Jatropha, arbustos y árboles de la familia de las Euforbiáceas.
 En particular a Jatropha curcas.
 También se denomina "Jatrofa" a la posición número 69 en los libros de Kamasutra.